

Cinema 
 L'alibi sotto la neve (Nightfall) – film del 1957 diretto da Jacques Tourneur
 Nightfall – film del 1988 diretto da Paul Mayersberg
 Nightfall – film del 2000 diretto da Gwyneth Gibby
 Nightfall – film del 2012 diretto da Chow Hin-yeung

Letteratura 
 Notturno (Nightfall) – racconto di Isaac Asimov del 1941
 Il buio nel cervello o Il vuoto nella mente (Nightfall) – romanzo di David Goodis del 1947

Musica 
 Nightfall – album dei Candlemass del 1987
 Nightfall – album dei Little Big Town del 2020
 Nightfall – gruppo musicale heavy metal greco
 Nightfall Records – etichetta discografica statunitense

Giochi 
 Nightfall – gioco di costruzione del mazzo